Il Campionato Primavera 3 2022-2023 sarà la 3ª edizione del Campionato Primavera 3, inizierà il 24 settembre 2022 e terminerà il 1º aprile 2023.

Stagione

Novità 
Dal Campionato Primavera 3 2021-2022 sono state promosse le compagini vincitrici dei tre gironi, ,  e  e le tre squadre vincitrici dei play-off, ,  e . Dal Campionato Primavera 4 2021-2022 sono state promosse dopo i play-off  e  (la cui prima squadra però é retrocessa). Sono state ripescate a completamento organico , , , ,  e .

Regolamento 
Il campionato Primavera 3 si articola in due fasi successive:
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in due gironi di cui due (A e B) da 12 squadre.
 Play-off per la promozione: le squadre classificatesi al 1º, 2º, 3º, 4º , 5º posto di ciascun girone al termine della regular season, per un totale di dieci squadre, saranno ammesse alla Fase Play Off per la promozione al Campionato Primavera 2 2023/2024.
Le due Società classificatesi al 1º posto di ciascun girone al termine della regular season sono considerate "teste di serie" e accedono direttamente alle Finali, con l'avvertenza che non possono incontrarsi tra loro.
I Play Off del Campionato Primavera 3 2022/2023 si articolano su tre turni successivi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno
Fase del girone: le Società classificatesi dal 2º e al 4º posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 2. Le due squadre vincitrici accedono al play off nazionale. Le squadre sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema in gare di andata e ritorno:
SF1: 2º contro 5º;
SF2: 3º contro 4º.
Fase nazionale: vi accedono due società vincitrici, una per ogni girone, del turno precedente e si affrontano in gara di andata e ritorno.
Le vincenti delle finali acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Primavera 2.
Play-out: le retrocessioni al Campionato Primavera 4 2023/2024 sono due.
Le due retrocessioni al Campionato Primavera 4 2023/2024 saranno regolate attraverso la disputa dei Play Out, che avviene tra le squadre classificatesi all’ultimo e penultimo posto di ogni girone al termine della regular season.
La squadra ultima classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3 retrocederà direttamente al Campionato Primavera 4, qualora il distacco in classifica dalla squadra penultima classificata sia superiore a 8 punti.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 2 2023-2024.
 Ammessa ai play-off o ai play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 2 2023-2024.
 Ammessa ai play-off o ai play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Play-off (fase nazionale)

Finali

Trofeo "Dante Berretti" 
Questo trofeo prevede incontri di sola andata tra le squadre vincitrici di ciascun girone per determinare la squadra campione del trofeo "Dante Berretti".

Squadre partecipanti 
  - Vincente gara F1
  - Vincente gara F2

Risultati

Voci correlate 
 Lega Italiana Calcio Professionistico
 Campionato Primavera 1
 Campionato Primavera 2
 Campionato Primavera 4
 Campionato nazionale Dante Berretti
 Campionati italiani di calcio giovanile

2022-2023
Calcio nel 2022
Calcio nel 2023